Il doppio del torneo di tennis Prague Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Andrei Pavel e Alex Rădulescu che hanno battuto in finale Eyal Ran e Glenn Wilson 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Ģirts Dzelde /  Ola Kristiansson (semifinali)
 Tomáš Krupa /  Pavel Vízner (quarti di finale)

 Jan Kodeš, Jr. /  Tomáš Anzari (primo turno)
 Nils Holm /  Tomas Nydahl (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Prague Challenger 1994